Nikola-Tesla-Museum steht für:
 Nikola-Tesla-Museum (Belgrad) in Belgrad (Serbien)
 Nikola-Tesla-Gedenkmuseum in Smiljan (Kroatien) 
 Tesla Museum in Gallspach (Österreich)
 Tesla Museum (Colorado Springs) in Colorado Springs (Vereinigte Staaten)